Navas de San Antonio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navas de San Antonio (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Navas de San Antonio (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar